Цимбаловка — топоним на Украине:

 Цимбаловка — село, Белопольский район, Сумская область.
 Цимбаловка — село, Старосинявский район, Хмельницкая область.

См. также 
 Цимбалово — село, Гадячский район, Полтавская область.